Парвизджон Абдулейевич Умарбаев (, роден на 1 ноември 1994) е таджикски професионален футболист, полузащитник и състезател на Таджикистанския национален отбор по футбол. Умарбаев е настоящ играч и легенда на Локомотив Пловдив като е чуждестранният футболист с най-много изиграни мачове в историята на клуба. С черно-белите печели Купата на България през 2019 и 2020 г.., носител е на Суперкупата на България през 2020 г. и сребърен медалист в Първа лига за сезон 2020/21. В родината си печели требъл с отбора на Истиклол през 2015 г., както и Суперкупата на Таджикистан през 2016 г. Притежава също и руско гражданство.

Кариера

Клубна 
На 26 септември 2012 г. Умарбаев дебютира за Рубин Казан в мач за Kупата на Русия срещу ФК Енисей Красноярск.

На 27 февруари 2015 г. е трансфериран в шампиона на Таджикистан - ФК „Истиклол“, където печели Требъл - Шампионската титла, Купата и Суперкупата на страната през 2015 и отново Суперкупата на Таджикистан през следващия сезон 2016.

През лятото на 2016 г. Умарбаев осъществява трансфер в Локомотив Пловдив като подписва двугодишен договор с клуба. Таджикистанският футболист веднага се утвърждава в титулярния състав и се превръща в основен играч за тима. Печели  Купата на България през 2019 и 2020 г.., Суперкупата на България през 2020 г. и сребърните медали в Първа лига за сезон 2020/21.

На 25 февруари 2022 г. срещу отбора на Царско село Умарбаев изиграва 166-ия си мач за Локомотив Пловдив в Първа лига, с което се превръща в чуждестранният футболист с най-много мачове в историята на клуба.

Международна 
Благодарение на руското си гражданство има мачове за детските формации на страната.

Той играе в младежкия отбор на Таджикистан (до 23 години) като дебютира на 27 март 2015 срещу Йемен. На 31 март 2015 г., вкара първия си гол в мача срещу Шри Ланка (5:1).

През май 2015 г. получава първата си повиквателна за националния отбор по футбол на Таджикистан.

Статистика

Клубна

Международна 

Данните са валидни към 11 Април 2022 г.

Успехи 
Локомотив (Пловдив)
  Купа на България (2 пъти) – 2018/19, 2019/20
  Суперкупа на България (1 път) – 2020
  Вицешампион (1 път) – 2020/21

Истиклол
 Шампион на Таджикистан (1 път) – 2015 
 Купа на Таджикистан (1 път) – 2015 
 Суперкупа на Таджикистан (2 пъти) – 2015, 2016

Външни препратки 

Родени през 1994 година
Футболисти на Рубин Казан
Футболисти на Локомотив (Пловдив)
Таджикистански футболисти